Іме́нник — частина мови
 Іменни́к — спеціальний знак у ювелірній справі
 Іменник — антологія української літератури 90-х років XX століття.